Хаддерсфилд:

 Хаддерсфилд — город в округе Кёрклис на западе графства Западный Йоркшир в Англии.
 «Хаддерсфилд» — сербский фильм 2007 года. Режиссёр — Иван Живкович. Фильм снят по одноимённой пьесе Углиша Шайтинаца.
 «Хаддерсфилд Таун» — профессиональный английский футбольный клуб из города Хаддерсфилд, Западный Йоркшир.